28P/Неуймина — короткопериодическая комета, открытая российским/советским астрономом Г. Н. Неуйминым.
 25D/Неуймина — короткопериодическая комета, открытая Г. Н. Неуйминым на Симеизской обсерватории 24 февраля 1916 года.
 (1129) Неуймина — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S.

См. также 
 Неуймин